GB, Gb eller gb kan syfta på:

 GB – en informationsenhet samt en multipel av byte, se Gigabyte
 Gb – en informationsenhet samt en multipel av bit, se Gigabit
 GB Glace – en glasstillverkare i Sverige 
 Game Boy – en spelkonsol
 GB – ett tidigare politiskt parti i Västtyskland, se Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 GB – engelsk förkortning för ön Great Britain, se Storbritannien (ö)
 GB – landskod (ISO 3166) för landet Storbritannien och inte för ön
 GB – svenska filmpris som har delats ut årligen sedan 1964, se Guldbaggen
 GB – en militär befälskategori, se Gruppbefäl.
 .gb – en tidigare toppdomän för Storbritannien, ersatt av .uk
 GB - en utredning, som bildades 1966 och hade som uppdrag att utarbeta förslag till en ny regeringsform i Sverige, se Grundlagsberedningen